Фе́ба (, ):

Женское имя:
 Феба — титанида в древнегреческой мифологии.
 Феба — одно из имён богини Артемиды, внучки титаниды.
 Феба (дочь Левкиппа) — персонаж древнегреческой мифологии. Жена Полидевка.

Прочее:
 Феба — один из спутников Сатурна.
  — род растений семейства лавровые.

См. также 
 Фиби () — английский вариант произношения имени Феба.
 Феб () — имя древнегреческого бога Аполлона в древнеримской мифологии.
 Фива, или Теба (страницы значений).

Женские имена
Страницы значений:Тёзки